Сребрна Гура () — небольшое село в Западной Польше Великопольского воеводства Вонгровецкого повята. Расположена на границе Великопольского с Куявско-Поморским воеводством.

Центр одноименного сельского округа гмины Вапно. Население — 330 человек.

История 
Первое упоминание, тогда еще города Сребрна Гура, относится к началу XVI века, когда во время Тридцатилетней войны с крестоносцами город выставил одного воина.

Достопримечательности 
 Дворцовый комплекс конца XVIII столетия.
 костëл св. Николая 1848—1849 годов.

Известные уроженцы 
В 1946 году в Сребрной Гуре родилась популярная польская эстрадная певица Ирена Яроцка.

Ссылки 
 Srebrna Góra pod… Paryżem
 Сребрна Гура на Google Maps

Населённые пункты Великопольского воеводства